Miguel Ángel Juárez puede referirse a:

 Miguel Ángel Juárez Celman (1844-1909), abogado y político argentino;
 Miguel Ángel Juárez (1955-2019), futbolista argentino;
 Miguel Ángel Juárez Franco (1968), escritor y político mexicano.